

Lokalizacje

Niemcy 
 Moosach – okręg administracyjny Monachium
 Moosach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ebersberg
 Moosach – rzeka, dopływ Izary
 Moosach – rzeka, dopływ Salzach